Voici la liste des planètes mineures numérotées de 30001 à 31000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

30001-30100

30101-30200

30201-30300

30301-30400

30401-30500

30501-30600

30601-30700

30701-30800

30801-30900

30901-31000 

30001-31000